Sancho est un nom propre espagnol, , dont le patronyme est .

Variantes 
 français : 
 basque : Antso
 gascon : Sans
 catalan : Sanç
 latin : Sanctius

Personnage de fiction 
 Sancho Panza, écuyer et compagnon d'aventures du chevalier Don Quichotte, dans le livre éponyme, de l'écrivain espagnol du Siècle d'or Miguel de Cervantes.

Prénom 
 Sancho d'Avila (1523-1583), général espagnol ;
 Sancho de Tovar (v. 1470-1545) (ou Sancho de Toar), navigateur espagnol naturalisé portugais, membre de l'équipage de Cabral qui découvrit le Brésil.

Patronyme 

 Antonio Andrés Sancho (1913-1985), coureur cycliste espagnol ;
 Agustín Sancho (1896-1960), footballeur espagnol ;
 Brent Sancho (1977-), footballeur trinidadien ;
 Bruno Sancho (1985-), coureur cycliste portugais, frère de Hugo Sancho ;
 Fernando Sancho (1916-1990), acteur espagnol ;
 Hugo Sancho (1982-), coureur cycliste portugais, frère de Bruno Sancho ;
 Jadon Sancho (2000-), footballeur anglais ;
 José Manuel Jiménez Sancho dit Chema (1976-), footballeur espagnol ;
 María del Carmen Martínez Sancho (1901-1995), mathématicienne espagnole ;
 Vicente Sancho (1784-1860), militaire et homme politique espagnol.

Toponyme 

 Puebla de Sancho Pérez, commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure.
 L'îlot Sancho, petite île de l'océan Indien située près de la côte sud de l'île principale de la République de Maurice.

Végétal 
 Poivre sanshō (Zanthoxylum piperitum) ou sancho, épice utilisée au Japon et à Taïwan.

Liens internes 
 
 

Prénom espagnol
Patronyme hispanique